

Toponyme 
En Seine-Maritime, 
 Caudebec-en-Caux ;
 Caudebec-lès-Elbeuf.